Ferriter ist der Familienname folgender Personen:

 Jack Ferriter, irischer Gaelic-Football-Spieler
 John Pierce Ferriter, US-amerikanischer Diplomat